Melodien steht für
 Melodien (Lied), Rapsong
 Melodien (Helmut Krausser), Roman